Punkt Kontroli Czasu
 Port lotniczy Pietropawłowsk Kamczacki – kod IATA